Mario Mangion – ex calciatore maltese
 William Mangion – cantante maltese

Pagine correlate
Mangione